El término Antígona puede referirse a:

Mitología 
 Antígona, la hija de Edipo, condenada a muerte por rebelarse contra las leyes humanas por obediencia al mandato moral de dar entierro a su hermano;
 Antígona (hija de Euritión), primera esposa de Peleo, quien sería padre de Aquiles;
 Antígona (hija de Laomedonte), castigada por Hera al compararse con ésta y convertida en cigüeña;

Cultura 
 Antígona, una obra teatral de Sófocles;
 Antígona, una ópera de Tommaso Traetta (1772);
 Antígona, una obra teatral de Walter Hasenclever (1917);
 Antígona, una ópera de Arthur Honegger (1927);
 Antígona, una obra teatral de Salvador Espriu]] (1939);
 Antígona, una obra teatral de Jean Anouilh (1946);
 Antígona, una obra teatral de Bertolt Brecht (1947);
 Antígona'' una ópera de Carl Orff (1949);
 Antígona, una película de (1961), adaptación de la tragedia de Sófocles;
 Antígona, una novela de Henry Bauchau (1997);

Otros 
 Antígona de Macedonia, madre de Berenice I de Egipto;